Força Itàlia (en italià: Forza Italia, FI) és un partit polític italià de dreta dirigit per Silvio Berlusconi, quatre vegades President del Consell de Ministres d'Itàlia. El partit, format per l'antic Poble de la Llibertat (PDL), és un renaixement del difunt Força Itàlia, actiu entre 1994 i 2009, quan es va fusionar amb l'Aliança Nacional (AN) i diversos partits minoritaris per crear el PdL.

Enllaços externs

Referències 

Partits polítics d'Itàlia